В одиночному розряді тенісного турніру Toray Pan Pacific Open 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Бетті Стеве здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт 1-6, 6-4, 6-3.

Основна сітка

Посилання 
 

Pan Pacific Open